

Astronomia 
 15811 Nüsslein-Volhard –  asteroide della fascia principale

Persone 
 Christiane Nüsslein-Volhard – biologa tedesca, Premio Nobel per la medicina 1995
 Georg Nüßlein – politico tedesco
 Hans Nüsslein –  tennista e allenatore di tennis tedesco